w radiofonii i telewizji:
 program radiowy (ujednoznacznienie)
 program telewizyjny  (ujednoznacznienie)
 ramówka
 w naukach społecznych:
 program – pojęcie z zakresu zarządzania, czasowa struktura organizacyjna
 w szkolnictwie:
 program nauczania
 w informatyce:
 program komputerowy

Zobacz też

Przypisy